Die Bulgaria Open 2018 im Tischtennis waren das neunte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 14. bis 19. August im bulgarischen Panagjurischte statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Bulgaria Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 14. März 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 14. März 2020)

ITTF World Tour
Tischtennisveranstaltung 2018
Tischtenniswettbewerb in Bulgarien
Sport (Panagjurischte)